Boay Gurgo (auch Woy Gurgo; * 1961 oder 1962) ist ein ehemaliger tansanischer Langstreckenläufer. Bei einer Größe von 1,52 Metern hatte er ein Wettkampfgewicht von 40 Kilogramm.

Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre trat er zu mehreren Marathonläufen an; unter anderem nahm er 1987 in dieser Disziplin an den Afrikaspielen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi teil und verpasste auf dem vierten Platz eine Medaille nur knapp. Im darauffolgenden Jahr lief er den prestigeträchtigen Boston-Marathon. Seinen größten Erfolg konnte Gurgo 1991 feiern, als er beim Bremen-Marathon siegte und 10.000 DM Preisgeld gewann. Zu dieser Zeit wurde er von Volker Wagner aus Detmold gemanagt und trainiert.

Hauptberuflich arbeitete Gurgo zumindest 1991 als Behördenangestellter.

Rennergebnisse

Einzelnachweise 

Marathonläufer (Tansania)
Tansanier
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann